Cieki w Polsce
 Gogołówka – potok, dopływ Wisłoka
 Gogołówka – potok, dopływ Wisłoki

Przypisy